Straat Hinlopen, een zeestraat bij Spitsbergen
 de oude naam van de Vaigattbogen
 Waaigat (Amsterdam), een straat in de Noord-Hollandse plaats Amsterdam
 Waaigat (Curaçao), een water op het Caribische eiland Curaçao
 Waaigat (Enkhuizen), een water en straat in de Noord-Hollandse plaats Enkhuizen
 Waaigat (Haarlem), een voormalige straat in de Noord-Hollandse plaats Haarlem